Allan Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Allan Creek (Hughes Creek), Fluss im Bundesstaat Idaho
 Allan Creek (Mosse Creek), Fluss im Bundesstaat Montana
 Allan Creek (South Umpqua River), Fluss im Bundesstaat Oregon

Siehe auch:
 Allen Creek
 Allens Creek